Лабиш — фамилия. Известные носители:
 Лабиш, Николае (1935—1956) — румынский поэт.
 Лабиш, Эжен (1815—1888) — французский романист и драматург.